Almendral puede referirse a:

 Almendral, campo de almendros.

Lugares 
En Chile
 El Almendral, barrio de la ciudad de Valparaíso.
 El Almendral, localidad de la comuna de San Felipe, en la provincia de San Felipe de Aconcagua.

En España
 Almendral, municipio de la provincia de Badajoz.
 Almendral de la Cañada, municipio de la provincia de Toledo.
 El Almendral, localidad del municipio de Puerto Real, en la provincia de Cádiz.
 El Almendral, localidad del municipio de Zafarraya, en la provincia de Granada.
 El Almendral, barrio de la ciudad de Jerez de la Frontera, en la provincia de Cádiz.